BE, Be eller be kan syfta på:

BE 
 BE – landskod för Belgien
 BE – en kanton i västra Schweiz, se Bern (kanton)
 BE – ett socialistiskt politiskt parti i Portugal, se Bloco de Esquerda
 BE Group – ett svenskt handels- och serviceföretag
 BE (musikalbum) – ett konceptalbum från 2004 med det progressiva metalbandet Pain of Salvation 
 BE (musikalbum av Beady Eye) – ett studioalbum från 2013 av Beady Eye

Be 
 Be – ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller, se beryllium
 Be (vattendrag i Guinea) – ett vattendrag i prefekturen Lola
 BeOS – ett operativsystem utformat för multimedia

be 
 be – koden enligt ISO 639-1 för vitryska 
 .be – nationell toppdomän för Belgien
 be – ett borgerligt politiskt parti i Bergs kommun, se Bergspartiet